Verdonck, een familienaam
Benjamin Verdonck (1972), Vlaams beeldend kunstenaar en acteur
Cornelis Verdonck (1563-1625), Zuid-Nederlands polyfonist uit de late Renaissance
David Verdonck (1976), Belgisch wielrenner
Erik Verdonck (1968), Belgisch mode ontwerper
Jan Verdonck (1546?-na 1624), Zuid-Nederlands componist uit de Nederlandse School
Maurice Verdonck (1873-19?), Belgisch roeier
Nico Verdonck (1985), Belgisch autocoureur
Sven Verdonck (1988), Belgisch voetballer 
Portret van een man met het kaakbeen van een koe in zijn hand, een portret van Pieter Verdonck door Frans Hals

Zie ook
Verdonk